Rzeszowskie Towarzystwo Kolarzy i Motorzystów – klub kolarsko-motocyklowy
 RTKM Rzeszów (żużel)